Shah Jahan — soberano do Império Mogol
Anders Jahan Retzius
Praça de Naqsh-e Jahan

Desambiguação